Пётр Вацлав Станиславович Слонимский (; 5 декабря 1893, Варшава — 2 сентября 1944, там же) — польский , ,  и .

Биография 
Представитель известной еврейской семьи Слонимских (см. Семья). Сын варшавского врача Станислава Слонимского. Старший брат поэта и драматурга Антония Слонимского.
Отец генетика Петра Слонимского.

Изучал биологию во Львовском университете Яна-Казимира. Затем работал в Зоологическом институте под руководством известного исследователя-эволюциониста И. Нусбаума-Гиларовича.

Принимал участие в первой мировой войне в составе Польских легионов. После окончания войны был преподавателем Варшавского университета.

Затем — участник советско-польской войны 1920 г.

Член Польского биологического общества.

Участник Сентябрьской кампании 1939 года. Во время немецкой оккупации Варшавы преподавал на тайных университетских курсах.

В качестве врача участвовал в Варшавском восстании в 1944 г. Погиб вместе с женой при бомбардировке фашистами госпиталя.

Научная деятельность 
Занимался исследованиями прижизненного окрашивания клеток, влияния тиреоидных гормонов на рост и развитие позвоночных. Автор более ста научных публикаций, в частности, об экологии и систематике коловраток и трикладов.

Ссылки 
 Słonimscy

Выпускники Львовского университета
Преподаватели Варшавского университета
Военнослужащие Польских легионов (1914–1918)
Участники Второй мировой войны
Участники Советско-польской войны (Польша)
Погибшие при бомбёжках в тылу во время Второй мировой войны
Участники Варшавского восстания 1944 года